De OGAE Second Chance Contest is een sinds 1987 elk jaar door de OGAE-verenigingen op het internet georganiseerde wedstrijd voor fans van het Eurovisiesongfestival. Het is geen echt festival met liveoptredens maar een competitie op basis van mediabestanden die worden uitgewisseld. Iedere nationale afdeling mag een van de nummers insturen die dat jaar de nationale voorronden voor het Eurovisiesongfestival niet hebben gewonnen. Meestal zendt een nationale afdeling de nummer twee.

Zweden is veruit het meest succesvol in deze wedstrijd met 18 overwinningen, 13 tweede plaatsen en 4 derde plaatsen.

Resultaten

Retrospective Second Chance Contest 
Sinds 2003 wordt naast de reguliere verkiezing ieder jaar tevens een Second Chance Retrospective Contest georganiseerd voor de jaren vóór 1987. In 2003 werd begonnen met het jaar 1986, en sindsdien worden de voorgaande jaren in omgekeerde volgorde afgewerkt. In 2004 was 1985 aan de beurt, in 2005 werd 1984 behandeld, enzovoort. In 2021 werd de Retrospective voor 1968 gehouden.

Resultaten

Medaillestand 

Eurovisiesongfestival